

Sigle 
 Wired Equivalent Privacy – standard che specifica il protocollo utilizzato per rendere sicure le trasmissioni radio delle reti Wi-Fi
 World Education Program – organizzazione internazionale per soggiorni culturali ed educativi all'estero

Codici 
 WEP – codice aeroportuale IATA dell'eroporto civile di Weam (Papua Nuova Guinea)
 wep – codice ISO 639-3 del vestfalico